Реч млеч може да означава:

Млеч, пчелињи производ
Млеч (јавор), врсту јавора
Млеч (рибе), сперматозоиди код спољног оплођења риба